Capitala World Tennis Championship — выставочный теннисный турнир в Абу-Даби, . Впервые турнир был проведён в 2009 году в Международном теннисном комплексе Абу-Даби; с 1 по 3 января. Призовой фонд составил $ 250 000. Участвовали 6 теннисистов из первой десятки рейтинга ATP. Победителем стал британец Энди Маррей. Турнир организован компаниями Flash и Capitala для развития профессионального тенниса в регионе.

Участники 
  Рафаэль Надаль — № 1 ATP
   Роджер Федерер — № 2 ATP
  Энди Маррей — № 4 ATP
  Николай Давыденко — № 5 ATP
  Энди Роддик — № 8 ATP
  Джеймс Блэйк — № 10 ATP

Формат 
Трёхдневный выставочный турнир для шести участников, первые двое сеянных начинают участие с полуфиналов. Победитель забирает весь призовой фонд — $ 250 000.

Матчи

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

См. также 
 Capitala World Tennis Championship

ОАЭ
Теннис
Январь 2009 года
2009